Храмовая куфия () — вид ядовитых змей рода храмовые куфии подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Видовое название дано в честь немецкого герпетолога Иоганна Георга Ваглера.

Внешний вид 

Для этих змей характерен половой диморфизм. Самки крупнее самцов: длина тела женских особей достигает 92 см, в то время как мужских — до 52 см. Самцы и ювенильные особи зелёные, с красной полоской, проходящей через глаз и и жёлтыми поперечными полосами на теле. Самки чёрные с жёлтыми губами и поперечными полосами вокруг тела. Нижняя сторона тела от бледно-жёлтого до белого.

Распространение 
Обитает на юге Таиланда и Вьетнама, Малаккском полуострове, острове Суматра и прилежащих островах. Сообщения о находках во Вьетнаме подвергаются сомнению, так как образцы змей были получены от местных продавцов.

Образ жизни 
Обитает во влажных низменных лесах, в том числе в мангровых, и на болотах на высоте до 400 м (по другим данным до 1200 м) над уровнем моря. Почти всегда держится близко к воде. Ведёт древесный образ жизни, редко встречаясь на земле. 

Охотится на мелких млекопитающих и птиц. Молодые особи и некрупные самцы могут питаться лягушками и ящерицами.

Живородящий вид. Самки производят на свет 15—41 детёнышей.

Взаимодействие с человеком 
Яд содержит прокоагулянты. Возможно также содержит вещества, обладающие антикоагулянтным, геморрагическим и цитотоксическим эффектом.

Примечания

Ссылки 
 . 

Животные, описанные в 1827 году
Ваглер, Иоганн Георг
Ямкоголовые
Пресмыкающиеся Азии